Alpi Aurine (tyska: Zillertaler Alpen) är en bergskedja i Österrike, på gränsen till Italien. Den ligger i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Wien. Högsta punkt är Hochfeiler (3 523 m. ö. h.) belägen på gränsen mot Italien.

I omgivningarna runt Alpi Aurine växer i huvudsak blandskog. Runt Alpi Aurine är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Österrike
Berg i Österrike 1000 meter över havet eller högre